Матеус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матеус, Виллиам (род. 1990) — бразильский футболист.
 Матеус, Висенте (1908—1997) — бразильский предприниматель и спортивный функционер.
 Матеус, Джонас (род. 1986) — намибийский боксёр.
 Матеус, Марлене (1936—2019) — бразильский спортивный функционер, президент Спортивного Клуба «Коринтианс» с 1991 по 1993 год.
 Кесада и Матеус, Хенаро (1818—1889) — испанский генерал, 1-й маркиз де Миравельес.

Другое 
 Ансамбль Матеус — французский музыкальный ансамбль, специализируется на музыке барокко.
 См. также 
 
 Маттеус
 Сан-Матеус
 Матеос
 Матеуш